Bomber:

 Bomber — третий студийный альбом британской хеви-метал-группы Motörhead.
 Bomber — песня британской рок-группы Motörhead.